Латвийско-эстонская женская баскетбольная лига 2015/2016 () — являлась 4-м сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали латвийские и эстонские команды, а также по приглашению клуб из Финляндии. Победителем лиги третий раз подряд стал латвийский «ТТТ Рига».

Регламент 
Турнир проводится в четыре этапа

1) Предварительный — 11 команд с 9 октября по 21 декабря 2015 года играют между собой по одному разу.

2) Квалификационный — к командам, занявшим с 1 по 5-е место присоединяется «Катц» и образуется группа «А», команды с 7 по 12-е место — группу «В». С 9 января по 24 марта 2016 года команды внутри групп играют между собой в два круга. Причём очки, начисленные на первом этапе, учитываются только для команд группы «В»

3) Отборочный — 5-я команда группы «А» со 2-й командой группы «В» и 6-я команда группы «А» с 1-й командой группы «В» образуют пары, победители которых получают путёвки в финальный раунд.

4) Финальный — четыре лучшие команды группы «А» и 2 победителя отборочного этапа образуют Финал шести, который прошел в Таллине на площадке «1182 Талинн».

Участники

Предварительный этап

Квалификационный этап

Группа А

Группа В

Отборочный этап 

|}

Финал шести

Финал

Итоговое положение 
   ТТТ Рига
   Катц 
   Вега 1
 4.  1182 Талинн

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
  Анда Эйбеле («ТТТ Рига»)
  Майлис Покк («1182 Талинн»)
  Кристина Силарайя («Вега 1»)
  Зента Мельника («ТТТ Рига»)
  Чандра Харрис («Катц»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Соревнования по баскетболу в Латвии
Баскетбол в Эстонии
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
Спорт в Латвии в 2015 году
Спорт в Латвии в 2016 году
Спорт в Эстонии в 2015 году
Спорт в Эстонии в 2016 году